Летний чемпионат 2000 () — 63-й розыгрыш профессионального чемпионата Мексики  по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 1999/2000 на rsssf.com

2000
Мексика
Спорт в Мексике в 2000 году